Als Portland-Klasse werden mehrere Klassen von Kriegsschiffen bezeichnet:

 eine Klasse von zehn 50-Kanonen-Linienschiffen der britischen Royal Navy, siehe Portland-Klasse (1770)
 eine Klasse von Schweren Kreuzern der United States Navy, siehe Portland-Klasse (1932)